An Phước (Gia Lai)
 An Phước (Đồng Nai)
 An Phước (Vĩnh Long)
 An Phước (Bến Tre)
 An Phước (Đồng Tháp)